Denumirea de Troianovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Troianovo, un sat în comuna Kameno, regiunea Burgas;
 Troianovo, un sat în comuna Radnevo, regiunea Stara Zagora.